

Sigle 
  Armored fighting vehicle – Veicolo corazzato da combattimento

Geologia 
  AFV – Alloformazione di Venaus – in provincia di Torino – sintema stratigrafico del Piemonte